Евге́ний Серге́евич Воро́нин (9 мая 1938 — 27 июля 2013) — советский и российский биотехнолог, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, доктор биологических наук, президент федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина». Генерал-майор медицинской службы. Специалист в области создания биологических препаратов, направленных на защиту здоровья человека и животных.

Биография 
Родился 9 мая 1938 года в Стерлитамаке (Россия, Башкортостан).

 1961 — окончил Московскую ветеринарную академии им. К. И. Скрябина по специальности ветеринарный врач
 1961—1970 — научный сотрудник в Государственном институте медицинских и биологических препаратов им. Тарасевича
 1964 — кандидат биологических наук
 1970 — заведующий лабораторией лейкозов птиц при Президиуме АМН СССР
 1973 — заведующий лабораторией культур клеток ВНИТ и БП
 1973 — профессор
 1974 — доктор биологических наук
 1975 — заведующий лабораторией вирусологии МВА
 1979 — заместитель председателя Совета по координации НИР в области повышения качества продуктов животноводства при президиуме ВАСХНИЛ
 1986 — заведующий лабораторией болезней молодняка МВА
 1992 — заведующий кафедрой клинической диагностики и болезней молодняка МВА
 1995 — член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук
 1998—2008 — ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина
 1999 — академик Российской академии сельскохозяйственных наук
 2008—2013 — президент ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

Похоронен на Кузьминском кладбище.

Труды 
Около 300 научных трудов, в том числе 19 книг и брошюр, 6 монографий. 8 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Учебник «Иммунология» в 2003 году был признан лучшим среди 27 учебников из других сельскохозяйственных вузов.
 Вирусы — контаминанты вирусных вакцин. — М.: Колос, 1986.
 Особенности иммунитета у телят-трансплантантов. — М.: Колос, 1999.
 Динамика основных иммунологических параметров телят-трансплантантов. — М.: Колос», 1999.
 Развитие ветеринарного образования в России. — М.: Колос, 2000.
 Иммунология. — М.: Колос, 2002.

Награды и признание 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (17 марта 2008 года, Указ № 357)
 Орден Почета
 Орден королевы Виктории (Великобритания)
 Орден святой Софии
 Золотая медаль акад. Блохиной И. Н.
 Золотая медаль им. Мальцева Т. С.
 Золотая медаль им. К. И. Скрябина
 Медали: «60 лет Советской Армии», «70 лет Советской Армии», «850-лет Москвы», «300 лет Военно-Морского Флота России» и другие.
 Золотой Мальтийский Крест и хрустальная статуэтка рыцаря (награждён в 2002 году Мальтийским научным обществом)
 Благодарность Верховного Главнокомандующего вооруженных сил РФ Путина В. В. (2002)
 Генерал-майор медицинской службы
 Офицер Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания)
 Академик РАСХН (1999)
 Доктор биологических наук (1974)
 Почетный доктор Софийского Университета
 Почетный профессор Ереванского сельскохозяйственного института

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Воронина Е. С. на сайте ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

Выпускники Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
Преподаватели Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
Вирусологи России
Микробиологи России
Иммунологи России
Биотехнологи
Ректоры вузов Москвы
Генерал-майоры (Российская Федерация)
Авторы учебников по биологии
Почётные доктора Софийского университета
Похороненные на Кузьминском кладбище